Gydan ist:

 Gydan-Halbinsel, Halbinsel in der Region Krasnojarsk und im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen, Nordwestsibirien, Russland
 Gydan (Fluss), Fluss im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen, Nordwestsibirien, Russland
 Gydan (Ortschaft), Hafenort im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen, Nordwestsibirien, Russland

 eine der Bezeichnungen für den Hauptkamm des Kolymagebirges, Ostsibirien, Russland